Bathycalanus är ett släkte av kräftdjur. Bathycalanus ingår i familjen Megacalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Bathycalanus